Pudeoniscus är ett släkte av kräftdjur. Pudeoniscus ingår i familjen Pudeoniscidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Pudeoniscus